Abenteuerspiel steht für:
 Abenteuerspiel, Einzelspiel aus der Spielgattung der Abenteuerspiele
 Adventure, ein Computerspiel-Genre

Siehe auch:
 Abenteuerspielplatz